Nayarit este un nume propriu, foarte probabil provenit din limba nahuatl, care se referă cel mai adesea la

 Nayarit (stat Mexic), una din cele 31 de entități federale ale Mexicului sau la 
 Șoarecele Nayarit, specie de rozătoare care trăiește doar în Mexic, având arealul în statele mexicane Nayarit și Sinaloa

Vezi și 

 Limba nahuatl

Nume proprii